Gosnell steht für:

 Gosnell (Arkansas), eine Gemeinde im Mississippi County (Arkansas) in den Vereinigten Staaten

Gosnell ist der Familienname folgender Personen:
 Raja Gosnell (* 1958), US-amerikanischer Filmregisseur